Минулорічна чемпіонка Кароліна Плішкова програла в другому колі Вікторії Азаренко.

Титул виграла Петра Квітова, здолавши в фіналі Анетт Контавейт 6–3, 7–6(7–2).

Наомі Осака зберегла звання першої ракетки світу, добравшись до чвертьфіналу. На початку турніру за перший рядок у світовому рейтингу боролася також Квітова.

Сіяні тенісистки
Перші чотири отримали право грати одразу в другому колі.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні тенісистки

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кволіфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання на джерела

 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix Singles
2019
2019 у німецькому спорті